I NatWest Island Games 2001 (it. Giochi delle Isole 2001), undicesima edizione della competizione, si svolsero sulle Isole Shetland dal 9 al 15 luglio 2005.

Medagliere

Sport
Le 14 discipline scelte per i Giochi erano:
 Tiro con l'arco
 Atletica leggera
 Badminton
 Ciclismo
 Calcio
 Golf
 Ginnastica
 Bowling
 Vela
 Tiro a segno
 Squash
 Nuoto
 Tennis da tavolo
 Pallavolo

Collegamenti esterni